Kryptos peut signifier :

 Kryptos est une sculpture de Jim Sanborn exposée à Langley (Virginie), au QG de la CIA.
 Kryptos est un genre de mollusques.
 Kryptos est un album d'Andreas Vollenweider (1998).
 Kryptos est un groupe indien de heavy metal.